Marsiglia est le nom italien de la ville de Marseille.

Mickaël Marsiglia (né en 1975), est un footballeur français
Renato Marsiglia (né en 1951), est un arbitre brésilien de football
René Marsiglia (1959-2016), est un joueur et entraîneur français de football